Gunnar Olsson (1901–1960) svéd labdarúgó, edző
 Gunnar Olsson (1904–1983) svéd színész
 Gunnar Olsson (1908–1974) svéd labdarúgó, edző
 Gunnar Olsson (1960) svéd kenus